

Persone
 Antonio De Bellis (XVII secolo) – pittore italiano, attivo a Napoli tra il 1630 ed il 1660 circa
 Antonio De Bellis, detto Tonino (1937) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Domenico Belisario de Bellis (1647-1701) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista de Bellis (1630-1693) – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe De Bellis, noto anche con lo pseudonimo di Beppe Di Corrado (1977) – giornalista italiano
 Nicola De Bellis (1842-1909) – politico italiano, deputato
 Saverio De Bellis (1833-1918) – imprenditore italiano
 Sergio Nicolò De Bellis (1898-1946) – pittore italiano
 Vito De Bellis (1855-1928) – politico italiano

Altro
 Villa Longo de Bellis – dimora storica nel quartiere Palese - Macchie di Bari

Pagine correlate
Belli